Чемпіонат Угорщини з футболу 1947—1948 — 45-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Чепель.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Клуб МОҐІРТ знявся зі змагань після зимової перерви.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1947-48
Угорщина
Угорщина
1947 в угорському спорті
1948 в угорському спорті